Kabinett Höppner bezeichnet verschiedene Landesregierungen Sachsen-Anhalts unter Reinhard Höppner (SPD):

Kabinett Höppner I (1994–1998)
Kabinett Höppner II (1998–2002)